Символ ⭾ или ⭿ (В Юникоде  и ) может означать:
 ⭾ — символ стрелки, см. стрелка (символ).
  — клавиша табуляции.